Бюлан — фамилия и топоним французского происхождения (в оригинале имеет несколько различных написаний).

Фамилия 
 Бюлан, Антуан (1751—1821) — русский композитор неясного происхождения.
 Бюлан, Жан-Эжен (1852—1926) — французский художник.

Топоним 
 Бюлан — деревня во Франции в департаменте Верхние Пиренеи.